Campeones además de ser el plural de campeón puede referirse a:

 Campeones (1963-), programa de radio y televisión automovilístico argentino;
 Campeones de la vida (1999-2001), serie argentina de televisión;
 Captain Tsubasa (1981-1988), manga japonés también conocido como Supercampeones (en Hispanoamérica) y Campeones: Oliver y Benji (en España);
 Los Campeones grupo de superhéroes de Marvel Comics;
 Campeones (2018), película española dirigida por Javier Fesser.